Rietgraben ist ein Gewässername;

 Rietgraben (Buehalmbach), linker Zufluss des Buehalmbachs (zum Ruebisbach, zum Himmelbach) bei Augwil (Lufingen), Bezirk Bülach, Kanton Zürich
 Rietgraben (Greifensee), Zufluss des Greifensees bei Engelrüti (Schwerzenbach), Bezirk Uster, Kanton Zürich
 Rietgraben (Pfäffikersee), Zufluss des Pfäffikersees bei Höchweid (Pfäffikon), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Rietgraben (Ratwiesengraben), linker Zufluss des Ratwiesengrabens (zum Ellenriedgraben, zum Strudelbach, zum Hochrhein) in den Gemeinden Dörflingen, Kanton Schaffhausen und Büsingen am Hochrhein, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Rietgraben, Oberlaufname des Eichwaldgrabens (zum Riedbach, zur Eulach) vor Einmündung des Schorenbachs im Stadtkreis Oberwinterthur (Winterthur), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rietgraben (Schneitbach), linker Zufluss des Schneitbachs (zur Eulach) bei Oberschneit (Hagenbuch), Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Rietgraben (Stegligraben), auch Westgraben, rechter Zufluss des Stegligrabens (zur Glatt) bei Oberglatt, Bezirk Dielsdorf, Kanton Zürich
 Rietgraben (Tonwisgraben), rechter Zufluss des Tonwisgrabens (zum Grändelbach, zur Kempt) bei Rikon (Illnau-Effretikon), Bezirk Pfäffikon, Kanton Zürich
 Rietgraben (Volkemerbach), rechter Zufluss des Volkemerbachs (zum Flaacherbach, zum Rhein) bei Volken, Bezirk Andelfingen, Kanton Zürich

Siehe auch:

 Riedgraben
 Rietbach
 Riethgraben